Павлив () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Павлив, Владимир Владимирович (род. 1963) — украинский журналист и публицист, галицкий автономист.
 Павлив, Иосиф Петрович (1940—2008) — русский и украинский писатель.
 Павлив, Пётр Васильевич (1931—1999) — украинский ученый-геодезист, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, Почётный геодезист Украины.